Tadeusz Andrzej Broniewski h. Tarnawa (1894–1976) – architekt i historyk sztuki
 Tadeusz Broniewski (chemik) (1925–2011) – profesor nauk technicznych o specjalności chemia budowlana